Ali Baba – postać z Księgi tysiąca i jednej nocy
 Ali Baba – król Makurii w Nubii
 Alibaba Group – chiński koncern internetowy

Filmy 
 Ali Baba i czterdziestu rozbójników – film z 1944 roku
 Ali Baba i czterdziestu rozbójników – film z 1954 roku
 Ali Baba –  film z 1991 roku
 Ali Baba i czterdziestu rozbójników – film z 2007 rok